Maurice Steijn – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Sem Steijn – calciatore olandese